Muskogee kan ha flera betydelser:

 Muskogee (språk) – en nordamerikanskt språk
 Muskogee (stam) – en stamkonfederation och en av De fem civiliserade nationerna
 Muskogee, Oklahoma – en stad i Muskogee County i delstaten Oklahoma, USA
 Muskogee County – ett administrativt område i delstaten Oklahoma, USA